bejcowanie w gastronomii
 bejcowanie w rolnictwie i ogrodnictwie
 bejcowanie w technologii obróbki drewna

Zobacz też 
 zaprawa

Strony ujednoznaczniające